Большеви́стская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Большевистская улица — улица в Керчи.
 Большевистская улица — улица в Краснодаре.
 Большевистская улица — улица в Кронштадте, пригороде Санкт-Петербурга.
 Большевистская улица — прежнее название (1922—1992 гг.) Большого Предтеченского переулка в Москве.
 Большевистская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Большевистская улица — улица в Новосибирске.
 Большевистская улица — прежнее название Екатерининской улицы в Перми.
 Большевистская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Большевистская улица — улица в Саранске.
 Большевистская улица — улица в Симферополе.
 Большевистская улица — улица в Уфе.
 Большевистская улица — прежнее название Татарской улицы в Феодосии.
 Большевистская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Большевистская улица — прежнее название улицы Александра Макарова в Днепре.
 Большевистская улица — прежнее название Киевской улицы в Коростышеве.
 Большевистская улица — прежнее название Вышгородской улицы в Краматорске.
 Большевистская улица — прежнее название улицы Дубовая Балка в Кривом Роге.
 Большевистская улица — прежнее название Загородней улицы в Мариуполе.
 Большевистская улица — прежнее название улицы Профессора Карышковского в Одессе.
 Большевистская улица — прежнее название Авангардной улицы в Первомайске Николаевской области.
 Большевистская улица — прежнее название улицы Культуры в Песочине Харьковской области.
 Большевистская улица — прежнее название улицы Мазепы в Умани.
 Большевистская улица — прежнее название улицы Шалимова в Харькове.

Казахстан 
 Большевистская улица — улица в Риддере.